Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в чемпионате Швеции 2022 года минимум один матч.

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

АИК (Стокгольм)

«Варберг» (Варберг)

«Вернаму» (Вернаму)

«Гётеборг» (Гётеборг)

«Дегерфорс» (Дегерфорс)

«Кальмар» (Кальмар)

«Мальмё» (Мальмё)

«Мьельбю» (Хеллевик)

«Норрчёпинг» (Норрчёпинг)

«Сириус» (Уппсала)

«Сундсвалль» (Сундсвалль)

«Хаммарбю» (Стокгольм)

«Хеккен» (Гётеборг)

«Хельсингборг» (Хельсингборг)

«Эльфсборг» (Бурос)

«Юргорден» (Стокгольм)

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте svenskfotboll.se: Allsvenskan 2022

Чемпионат Швеции по футболу 2022